Луговской сельсовет — название административно-территориальной единицы и (или) сельского поселения в нескольких регионах России:

Алтайский край
 Луговской сельсовет — в Зональном районе
 Луговской сельсовет — в Тальменском районе

 Курганская область
 Луговской сельсовет — Целинный район

Курская область
 Луговской сельсовет — в Пристенском районе
 Луговской сельсовет — в Хомутовском районе

 Московская область
 Луговской сельсовет — в Пушкинском (1929—1957, 1962—1963, 1965—1994), Мытищинском (1957—1960, 1963—1965) и Калининградском (1960—1962) районах